Schneewittchen steht für:

 Schneewittchen und die sieben Zwerge, Märchen der Brüder Grimm
 Schneewittchen (Musikduo), alternatives Pop-Duo
 Schneewittchen (Band), deutsche Band
 Schneewittchen (Lied), Song von Udo Lindenberg (1977)
 Schneewittchen (Oper), Oper von Heinz Holliger (1997/1998)
 Schneewittchen (Getränk), alkoholfreier Longdrink
 Schneewittchen (Rose), Rosensorte
 Schneewittchen, Spitzname für IBM, siehe BUNCH
 Schneewittchen, Tarnname des Torpedo-Traggleiters Blohm & Voss L 11, siehe Blohm & Voss L 10
 SMS Schneewittchen, Torpedoboot der deutschen Kaiserlichen Marine

Filme:
 Schneewittchen (1933), US-amerikanischer Film von Dave Fleischer
 Schneewittchen (1955), deutscher Film von Erich Kobler
 Schneewittchen (1959), deutscher Film von Fritz Genschow
 Schneewittchen (1961), deutscher Film von Gottfried Kolditz
 Schneewittchen (1971), Schweizer Film von Rudolf Jugert
 Schneewittchen (1987), US-amerikanischer Film von Michael Berz
 Schneewittchen (1997), US-amerikanischer Film von Michael Cohn
 Schneewittchen (2009), deutscher Film von Thomas Freundner
 Polizeiruf 110: Schneewittchen, deutscher Fernsehfilm von Christiane Balthasar (2006)
 Schneewittchen und die sieben Zwerge (1937), US-amerikanischer Zeichentrickfilm von David D. Hand
 Schneewittchen und die sieben Gaukler, deutsch-schweizerischer Film von Kurt Hoffmann (1962)
 Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen, US-amerikanischer Film von Tarsem Singh (2012)
 Schneewittchen muss sterben, deutscher Fernsehfilm von Manfred Stelzer (2013)
 Schneewittchen und der Zauber der Zwerge, deutscher Fernsehfilm von Ngo The Chau (2019)
 Der Usedom-Krimi: Schneewittchen, deutscher Fernsehfilm aus der Kriminalfilmreihe Der Usedom-Krimi (2022)

Siehe auch:
 Die Schneewittchen-Party, Roman von Agatha Christie (1969)
 Snøhvit, norwegisches Gasfeld
 Snow White